Malta Grand Prix (Гран-при Мальты) — профессиональный снукерный турнир, который проводился с 1994 по 2001 год. В сезоне 2000/01 турнир был рейтинговым взамен European Open.

Победители

Ссылки 

 Архив снукера Криса Тернера 
 
Malta Grand Prix